Danmarksmesterskabet i ishockey for klubhold er afviklet siden sæsonen 1954-55, og mesterskabet arrangeres af Danmarks Ishockey Union. Herning IK (herunder eliteoverbygningen Herning Blue Fox) har vundet flest DM-titler gennem tiden – 16. Herefter følger Kjøbenhavns Skøjteløberforening (KSF) med 10 og Vojens IK med 9 titler (heri er indregnet titler vundet af klubbens eliteoverbygning SønderjyskE Ishockey).

På Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelsesmøde den 29. januar 1955 blev det besluttet at indføre et Danmarksmesterskab i ishockey efter at ishockeysporten i nogle år havde næret ønske om dette. Det første mesterskab blev allerede afviklet ca. tre uger senere, søndag den 20. februar, hvor Rungsted Ishockey Klub sikrede sig titlen efter kampe mod KSF og den jyske mester, Silkeborg Skøjteløberforening.

Medaljevindere

Kilder / eksterne henvisninger 
 Sports123 – Ice Hockey – Men: Denmark: Championship 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)

Noter 

 
Etableret i 1955